Le tournoi d'Édimbourg est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1977 se dispute à Édimbourg du 12 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Kristien Shaw, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Julie Anthony et Betsy Nagelsen.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Édimbourg
 Saison 1977 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1977
Edimbourg
Tennis au Royaume-Uni en 1977
Sport en Écosse en 1977
Tennis en juin 1977